Quotidiana (lateinisch für „täglich, täglich erscheinend, täglich auftretend“) bezeichnet.

 die bündnerromanische Tageszeitung La Quotidiana
 einen Fiebertypus mit täglichen Fieberanfällen bei der Malaria quotidiana